Teixeira de Mattos (geslacht)
Teixeira de Mattos (bank), gefailleerde Nederlandse bank (1822-1966)
Sara Texeira de Mattos (1814-1893), kunstschilder
Abraham Louis Teixeira de Mattos (1839-1908), bankier
Isaac Eduard Teixeira de Mattos (1832-1885), bankier
Alexander Teixeira de Mattos (1865-1921), Nederlands journalist
Carolina Anna Teixeira de Mattos (1868-1940), kunstschilder
Louis Frederik Teixeira de Mattos (1872-1945), civiel ingenieur
Joseph Teixeira de Mattos (1892-1971), Nederlands tekenaar en kunstschilder
Marie Johan Teixeira de Mattos (1896-1990), Nederlands officier
Edwin Louis Teixeira de Mattos (1898-1976), Nederlands bobsleeër
Teixeira de Mattospark, een park in Beekbergen